The Bible (2013), een Amerikaanse televieserie uit 2013, gebaseerd op de bijbel
The Bible: In the Beginning, een Amerikaans-Italiaanse sandalenfilm uit 1966 onder regie van John Huston

Zie ook
Bijbel (doorverwijspagina)